Illico, un magazine.
 Illico, un groupe de musique.
 Illico télé numérique, un service de Vidéotron.
 La Famille Illico, un comic strip.